Dream Within a Dream Tour — четвёртый концертный тур американской певицы Бритни Спирс, организованный в поддержку её третьего студийного альбома Britney (2001).

Подготовка 
19 июля 2001 года команда Спирс объявила, что в поддержку альбома Britney певица отправится в турне. На следующий день лейбл Jive Records подтвердил это и назвал осень 2001 началом тура.

20 сентября 2001 года стали известны даты и сет-лист турне. Начать выступления планировалось 26 октября 2001, но из-за пятидневного отдыха, назначенного Бритни в связи с болезнью, начало тура пришлось перенести на 31 октября. Из-за задержки производства, тур пришлось отложить ещё на один день, и наконец, 1 ноября 2001 Спирс дала концерт в Колумбусе, Огайо.

До начала турне певица сообщила, что она планирует выделить $1 с каждого билета для детей, пожарных и полицейских, погибших во время терактов 11 сентября.

26 февраля 2002 года на официальном сайте Спирс появились дополнительные даты в Северной Америке.

Разработка 
Название тура основано на одноименном стихотворении Эдгара Аллана По. Режиссёром и хореографом турне является австралийский хореограф Уэйд Робсон. Он объяснил концепцию тура, сказав:

Сцена была разработана художником-постановщиком Стивеном Коэном и производственным менеджером Робом Бреннером специально для HBO. Коэн разработал главную часть сцены овальной формы, чтобы Спирс могла ходить вокруг сцены во время выступления, и чтобы её было хорошо видно в разных углах зала. По словам Коэна, остальные части сцены были созданы с тремя главными компонентами: взлетно-посадочная полоса, В-сцена и летательный аппарат над толпой.

Разогрев 
 O-Town (на некоторых шоу в Северной Америке)
 LFO (на некоторых шоу в Северной Америке)
 Diddy (на некоторых шоу в Северной Америке)
 Никка Коста (на некоторых шоу в Северной Америке)
 Mpress (на некоторых шоу в Северной Америке)
 Луис Фонси (на некоторых шоу в Северной Америке и Мексике)

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Бритни Спирс
Концертные туры 2001 года
Концертные туры 2002 года